Мария Кукуновна Ардзинба () — колхозница колхоза «Дурипш» Гудаутского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (08.04.1971).

Биография 
Родилась в 1923 (по другим данным — в 1920) году в селении Дурипши Сухумского округа Грузинской демократической республики, ныне — Гудаутского района Абхазии, в семье крестьянина. Абхазка.

После окончания сельской школы со второй половины 1930-х годов трудилась в чаеводческой бригаде местного колхоза имени Берия Гудаутского района Абхазской АССР.

Мария Кукуновна ежегодно собирала с каждого закреплённого за ней гектара по 6-7 тонн зелёного чайного листа, но задалась целью догнать чаевода Гальского района Джумутия Сарамиду, которая с 0,5 гектара собирала до 12 тонн чая. Будучи ученицей знатного труженика Темура Тарба, она упорным трудом добивалась желаемого результата и в 1947 году получила по 8 тонн чая с каждого из 2 гектаров.

По итогам работы в 1947 году и 7-й семилетке (1959—1965) Мария Кукуновна была награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени.

На протяжении ряда лет 8-й пятилетки (1966—1970) продолжала оставаться лидером в сборе чайного листа, как в своём колхозе, так и среди чаеводов Гудаутского района Абхазии, собрала 20,5 тонн сортового чайного листа, перевыполнив пятилетний план на 8,5 тонн.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Ардзинба Марии Кукуновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

М. К. Ардзинба семь раз участвовала в Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.

Избиралась депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 2-го созыва (1947—1951) и делегатом XXIV съезда КПСС (1971).

Проживала в родном селе Дурипш. Скончалась в 1995 году.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (08.04.1971)
 орден Ленина (08.04.1971)
 орден Трудового Красного Знамени (21.02.1948)
 орден Трудового Красного Знамени (02.04.1966)
 Медаль «За трудовое отличие» (24.02.1946)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 медали Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ)
 и другими

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Апайков — Асютченко)
 Список делегатов XXIV съезда КПСС
 Список депутатов Верховного Совета Грузинской ССР 2 созыва

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Абхазский биографический словарь. Москва — Сухум, 2015

Ссылки 
  

Герои Социалистического Труда Абхазии
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 2-го созыва